Багх () — топоним персидского происхождения, означающий «сад» (см. Персидские сады). Распространён (в порядке убывания) в Иране, Пакистане, Индии и Афганистане.

Топоним 
Иран
  — деревня в Ларестане.
  — деревня в Кермане.

Пакистан
 Багх — округ в Азад-Кашмире.
  — город, адм. центр округа Азад-Кашмир.

Индия
  — пещерный комплекс в Мадхья-Прадеш.
  — городок в Мадхья-Прадеш.

См. также